Aittojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aittojärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,45, long 29,23), 
 Aittojärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,42, long 26,70), 
 Aittojärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,25, long 26,82), 
 Aittojärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,02, long 29,50), 
 Aittojärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 63,70, long 24,60), 

Robotskapade Finlandförgreningar